Tres diferentes clases de buques de la Marina Real Británica han recibido el nombre Colossus:

 La Clase Colossus de acorazados, activos desde 1886.
 La Clase Colossus de acorazados, activos desde 1911.
 La Clase Colossus de portaaviones, activos desde 1944.